Курт Бломе () (31 января 1894, , Германская империя —  10 октября 1969, , ФРГ) — немецкий врач. Занимался изучением рака и биологического оружия.

Биография 

В 1921 году по окончании медицинского образования представил дипломную работу «О поведении бактерий при воздействии электрического тока» ().

В 1922 году вступил в НСДАП. В 1931 году становится также членом СА и руководителем санитарной бригады. В 1931 году открывает в Ростоке клинику кожных и венерических заболеваний. В 1936 году становится членом рейхскомитета по защите немецкой крови (). В 1939 году он становится заместителем руководителя национал-социалистического союза врачей и генералом врачебной службы. 29 августа 1939 года, за два дня до вторжения немецких войск в Польшу, становится заместителем министра здравоохранения Третьего рейха Леонардо Конти. В октябре 1939 года начинает выпускать ежемесячную газету «Цель и путь. Здравоохранение» (). С 1940 г. возглавляет имперский исследовательский совет () по вопросам наследственной и расовой чистоты.

В 1942 году выступил против плана уничтожения 35000 поляков больных туберкулёзом.

С 30 апреля 1943 года Бломе становится главным уполномоченным по программе исследования рака. Согласно Эрнсту Клее эта должность была лишь прикрытием программы по разработке биологического оружия.

В 1944 году Бломе становится членом научного совещательного штаба, всесильного в здравоохранении нацистской Германии того времени, Карла Брандта.

На последних выборах Третьего рейха был избран членом Рейхстага.

По окончании Второй мировой войны Бломе был арестован и предстал на Нюрнбергском процессе над врачами, на котором 20 августа 1947 года был оправдан. С 1948 года вновь начинает работать врачом дерматологом и урологом в Дортмунде.

Разработка биологического оружия 
Согласно монографии Герхардта Гайслера, под руководством Бломе проводились испытания биологического оружия на людях. Оправдание Бломе на Нюрнбергском процессе над врачами он связывает с тем, что уже через два месяца он был допрошен в Кэмп-Дэвиде относительно разработок биологического оружия. С 1951 года Бломе становится сотрудником .

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (Королевство Пруссия)
 Золотой партийный знак НСДАП

Литература 
 Литература о Бломе в каталоге немецкой национальной библиотеки
 Врач в борьбе. Мысли. . — Лейпциг, 1942

Примечания

См. также 

 Эксперименты нацистов над людьми
 Нюрнбергский процесс над врачами

Нацистская медицина
Члены Немецкой национальной народной партии
Члены НСДАП
Офицеры СА
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Онкологи Германии